Abeiku Quansah (* 1990), un joueur de football ghanéen
 Charles Quansah (* 1964), un tueur en série ghanéen
 Kwame Quansah (* 1982), un footballeur ghanéen
 Nat Quansah (en)
Patronyme ghanéen